Babskie wakacje (film 2009)
 Babskie wakacje (film 2017)